Lijin kan syfta på:

Lijin, Dongying – ett härad i Shandong-provinsen i Kina
 Lijin (socken i Kina)
Likin – en skatt som introducerades under Qingdynastin

WP:Projekt Kina